

Wydarzenia 

 Europa
 Druzus Starszy rozwiódł się z Agrippiną i poślubił Julię
 zakończenie budowy teatru Marcellusa w Rzymie

Zmarli 
 Oktawia Młodsza